De kleine perebladvlo (Cacopsylla pyricola) is een insect uit de familie der bladvlooien Psyllidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt algemeen voor op het noordelijk halfrond en is een plaag op perenbomen, omdat ze het sap uit de bladeren zuigen.

Bladvlooien